Марчешти има више значења:

 Марчешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Марчешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Марчешти (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији